Riqueza
Sorte
Ou ainda:
 Fortuna (mitologia) - divindade romana
 Fortuna (Maranhão) - cidade brasileira
 Fortuna (Múrcia) - município espanhol
 Fortuna (cartunista) - cartunista brasileiro
 Fortuna (cantora) - cantora brasileira de origem judaica
 19 Fortuna - asteroide 
 Fortuna (Califórnia) - cidade norte-americana

Desambiguação
Desambiguações de topônimos